Anne de Bavière est le nom donné à plusieurs princesses bavaroises :
Anne de Bavière (1329-1353), reine de Germanie et de Bohême et comtesse consort de Luxembourg, fille de Rodolphe II du Palatinat, électeur palatin, et d'Anne de Carinthie, mariée à Charles IV du Saint-Empire.
Anne de Bavière (1648-1723), princesse d'Arches, fille de Édouard prince Palatin et d'Anne de Gonzague de Clèves, mariée à Henri-Jules de Bourbon-Condé.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique